peut faire référence à :

En musique 
 Just the Way You Are, une chanson de Billy Joel de 1977 ;
 Just the Way You Are, reprise par Barry White ;
 Just the Way You Are, une chanson de Bruno Mars de 2010 ;
 Just the Way You Are, un album du guitariste Biréli Lagrène sorti en 2007 ;
 Just the Way You Are, une chanson du groupe italien Milky ;
 Just the Way You Are EP, un EP des Goo Goo Dolls, et la chanson titre ;
 Just the Way You Are, une chanson du Kumi Kōda de l'album Trick de 2009 ;
 Just the Way You Are, une chanson du chanteur australien  (John Stanley Cave).
 Just The way You Are, une chanson reprise par Jose James de l'album No Begining No End 2 sorti en 2020

En film et télévision 
 Just the Way You Are, une comédie dramatique de 1984 ;
 Just the Way You Are, un épisode de la série télévisée She-Ra, la princesse du pouvoir.